11. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich odbyły się w dniu 25 lutego 1990 w Vikersund na skoczni Vikersundbakken K-175. Zwyciężył Dieter Thoma z RFN przed Finem Mattim Nykänenem oraz Jensem Weißflogiem z NRD. Reprezentanci Polski nie startowali.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-175 (25.02.1990) 
W ostatecznych wynikach brano pod uwagę dwa najlepsze z trzech oddanych przez każdego zawodnika lotów.

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie skokinarciarskie.pl
 Wyniki na stronie skokinarciarskie.pl

1990 w Norwegii
1990 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Skoki narciarskie w Norwegii